Эльмо Нюганен (родился 15 февраля 1962 года в Йыхви) — эстонский актёр, театральный и кинорежиссёр, член Эстонской академии наук .

Биография 
В 1982 году окончил 4-е Техническое училище в Таллинне, специализирующееся на пошиве одежды. В 1982—1983 годах изучал исполнительское мастерство в Таллиннском педагогическом институте, а в 1988 году окончил факультет театрального искусства Таллиннской государственной консерватории по специальности «актёр XIII звена».

С 1988 по 1992 год работал актёром и режиссёром в театре «Угала».

С 1992 по 2021 год был ведущим актёром Таллиннского городского театра.

В 1999 году был профессором гуманитарных наук в Тартуском университете .

Он преподаёт на факультете исполнительских искусств EMTA и был инструктором XX, XXV и XXIX летных курсов.

2 декабря 2020 года общее собрание Эстонской академии наук избрало Элмо Нюганена академиком в области театрального искусства.

Спектакли в Городском театре 
 1992 — "Ромео и Джульетта " Уильяма Шекспира
 1993 — «Белый брак» Тадеуша Ружевича .
 1994 — «Академия кукол» Ганса Христиана Андерсена .
 1995 — «Три мушкетера» Александра Дюма
 1995 — «Фортепиано или механическое пианино» Антона Чехова
 1996 — Дарио Фо «Элизабет — женщина по воле случая»
 1999 — Федор Достоевский «Преступление и наказание»
 1999 — «Гамлет» Уильяма Шекспира
 2000 — «Бураттино» Алексея Толстого
 2001 — «Мушкетёры — двадцать лет спустя» Александра Дюма
 2001 — «ЧЕХОВ и шоу-бизнес» Джейн Мартин
 2003 — Яан Тятте «Неудачники»
 2004 — «Бизнес» Дэвида Мэмета
 2005 — А. Х. Таммсааре «Правда и право. Часть вторая»
 2006 — А. Х. Таммсааре «Карин. Индрек. Правда и справедливость. Часть четвёртая»
 2007 — «Ворон (Иль Корво)» Карло Гоцци
 2008 — АХ Таммсааре «Варгамяэ вабарик»
 2009 — «Мы, герои» Жан-Люка Лагарса
 2009 — А. Х. Таммсааре «Я любил немца»
 2010 — «Братство юродивых» Питера Барнса
 2011 — «Время и семья Конвей» Дж. Б. Пристли
 2011 — Аферы Мольера со Скапеном
 2012 — «Слезы, невидимые миру» Антона Чехова
 2014 — «Тоска» Уильяма Бойда
 2017 — «Вишневый сад» Антона Чехова
 2018 — Губка Боб Квадратные Штаны «Просмотр на миллион»
 2018 — Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
 2019 — «Кант» Марюса Ивашкявичюса
 2019 — «Коммуна» Могенса Рукова, Томаса Винтерберга

Роли в постановках Городского театра 
 Джонни («Мое сердце в горах», Уильям Саорян, 1992 г.)
 Отец («Белый брак» Тадеуша Ружевича, 1993)
 Оргон («Тартюф» Мольера, 1993)
 Фелтон (Александр Дюма «Три мушкетера»; 1995)
 Платонов («Фортепиано или механическое пианино» Антона Чехова; 1995)
 Пол (Яанус Рохумаа и Мари Туулинг «Жизнь одна и вечная»; 1996)
 Вяйца-Маки ("Три креста " Бертольта Брехта и Курта Вайля, 1997)
 Клещ («Север» М. Горького; 2000)
 Паулино (Хосе Санчис Синистерра " Ай, Кармела! "; 2002)
 Синьор Понца (Луиджи Пиранделло «Так оно и есть (если вам так кажется)»; 2006)
 Мужчина («Осенний сон» Джона Фосса ; 2015)
 Отец (Мадис Кыйву «Возвращение к отцу»; 2015)

Спектакли возле Городского театра 
 Уильям Шекспир «Укрощение строптивой» (дипломная пьеса в Угале, 1987)
 «Зиндер-Виндер» Эльмо Нюганена (Угала, 1989)
 «Тетя Чарли» Брэндона Томаса и Мати Унд (Угала, 1989)
 Антон Чехов «Чайка» (Угала, 1990)
 Любовь к трем апельсинам Карло Гоцци (Угала, 1991)
 «Иванов» Антона Чехова (Эстонский драматический театр, 1992)
 «Женитьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта (Пярнуская опера, 1994)
 " Аркадия « Тома Стоппарда (Большой драматический театр Санкт-Петербурга, 1998)
 Ив Жамиак „Tout payé, или Все оплачено“ (Московский театр Ленком, 2004)
 „Свадьба“ Витольда Гомбровича (Театр Вилама Хожицы в Торуни, 2004)
 А. Х. Таммсааре „Zeme un livsje“ („Земля и любовь“) (Латвийский национальный театр, 2012)
 Побережье утопии Тома Стоппарда. Часть II. Кораблекрушение» (Эстонский драматический театр, 2013)
 «Тоска» Уильяма Бойда (Большой драматический театр Санкт-Петербурга, 2014)

Роли в других театрах 
 Пер Гюнт («Пер Гюнт» Генрика Ибсена ; Эстонский драматический театр; 1997)
 Гай Монтэг (Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Московский театр Et Cetera; 2007)

Роли в театре Угала 
1988—1989 гг.

 Граф Ульрих Цинсдорф (" Братья Лаутензак ")
 Колу-Пер («Роня — дочь разбойника»)
 Ужас («Зиндер-Виндер»)
 Питер («Желание под вязами»)
 Кардинал («Беккет, или Слава Божья»)
 Джек («Тётя Чарли»)
 Марк («Сад без почвы»)
 Тузенбах («Три сестры»)

1989—1990 гг.

 Курт («Румму Юри»)
 Гражданин Клоун («Игра»)
 Файл («Мастер дождя»)

1990—1991 гг.

 Купер («Кошка на раскаленной крыше»)
 Брюки; Челио; Хансукэ; служанка Бригелла (" Любовь к трем апельсинам ")

1991—1992 гг.

 Коллин Фенвик («Кузнечик»)

1992—1993 гг.

 Лопахин («Вишневый сад»)

Другое 
Эльмо Нюганен сыграл в телеспектакле " Су " (Телетеатр, 1992 г.), сериале «Страж Республики» (ETV, 1994—1995 гг.), фильмах «Айнус сындин» (Таллиннфильм, 1990 г.) и «Суффлер» (Freyja Film, 1993 г.).).

Он снял три художественных фильма и снялся в нескольких фильмах:

 «Имена в граните» (2002 г.) (режиссёр и сценарист)
 «Милету» (2006 г.) (режиссёр и сценарист)
 " Грибная прогулка " (2012) (персонаж: продавец на заправке)
 «Очищение» (2012) (персонаж: отец)
 «Демоны» (2012) (Персонаж: Незнакомец)
 "Мандарины " (2013) (Персонаж: Маргус)
 «1944» (2015) (режиссёр)
 «Португалия» (2018) (Персонаж: Босс)
 Мельхиор Аптекарь (2022) (Режиссёр)
 " Аптекарь Мельхиор. Вирус " (2022) (режиссёр)
 " Аптекарь Мельхиор. Дочь палача " (2022) (режиссёр)

Награды и номинации 
 1986 — Премия имени Вольдемара Пансо.
 1992 — Премия имени Антса Лаутера.
 1994 — Премия Санкт-Петербургского международного театрального фестиваля «Балтийский дом» за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль второго плана.
 1993 — Премия режиссёра Эстонской театральной ассоциации.
 1996 — Режиссёрская премия Эстонской театральной ассоциации.
 1996 г. — Национальная премия Эстонской Республики в области культуры за спектакли «Три мушкетера» и «Фортепиано или механическое пианино».
 1996 — Премия «Коллега городского театра» — лучшая режиссура
 1996 — Премия «Режиссёр и актёр» Республиканского театрального фестиваля «Драма-96».
 1996 — Приз за лучшую мужскую роль на Санкт-Петербургском международном театральном фестивале «Балтийский дом».
 1997 — ежегодная премия «Золотой Софит 1997» лучшему режиссёру Санкт-Петербургского академического театра драмы.
 1998 — специальный приз Союза театральных деятелей России.
 1999 — Режиссёрская премия Республиканского театрального фестиваля «Драма-99».
 2000 — Национальная премия Эстонской Республики в области культуры за постановку спектаклей Ф. Достоевского «Преступление и наказание» и У. Шекспира «Гамлет» в Таллиннском городском театре.
 2000 — Премия режиссёра Эстонской театральной ассоциации.
 2000 — Орден Белой звезды III степени .
 2000 — Премия «Коллега городского театра» — лучшая режиссура
 2001 — Государственной премии Российской Федерации в области театрального искусства за 2000 год - за поставленный на сцене БДТ спектакль «Аркадия» по пьесе Т. Стоппарда.
 2002 г. — Почетное звание Друга национальной обороны 2002 г. и сопровождающий меч, присужденный Объединёнными учебными заведениями Сил обороны — за фильм «Имена на мраморной доске» как деятельность, поддерживающая оборону Эстонского государства.
 2002 — Ежегодная премия Фонда аудиовизуального искусства Культурной столицы Эстонии (дебютная награда: «Имена на мраморной доске»).
 15 октября 2004 года Нюганен поставил спектакль Витольда Гомбровича «Свадьба» в театре Вилама Хожица в Торуни, Польша, получивший режиссёрскую, художественную и 2 актёрские премии на фестивале «Польская классика» в Ополе .
 2005 — Премия «Коллега городского театра» — лучшая пьеса — «Правда и право. Часть вторая»
 2005 — Фестиваль Драмы 2005 приз зарубежных критиков за спектакль «Правда и справедливость. Вторая часть» для
 2007 — Режиссёрская премия Эстонской театральной ассоциации.
 2009 — Национальная премия Эстонской Республики в области культуры за идею и реализацию крупного проекта «Возвращение в Варгамяэ» и постановки «Варгамяэ Вабриик»
 2010 — Режиссёрская премия Эстонской театральной ассоциации.
 2011 — Памятная медаль имени Чехова.
 2013 — Культурная премия МИД создателям фильма " Мандарины ".
 2016 — Балтийская звезда на Санкт-Петербургском международном театральном фестивале «Балтийский дом» («Балтийский дом»)
 2017 — герб Таллинна
 2018 — титул Таммсааре и Вильде «Друзья классического друга»
 2020 — Приз коллеги Таллиннского городского театра за лучшую постановку («Сообщество»).

Часная жизнь 
Мать Нюганена выросла в приемной семье, а отец, приехавший из Венгрии, был вынужден покинуть родину. «У одного не было отца и матери, у другого не было отечества и родного языка. И эти люди нашли друг друга», — рассказывает Нюганен в журнале « Театр. Музыка. Кино».

Эльмо Нюганен женат на Анне Рееманн, актрисе Городского театра. У них три дочери: Саара, Мария-Нетти и Соня.

Примечания

Ссылки 
 Элмо Нюганен: Потеряны деньги — потеряно немного, потеряна честь — потеряно все . Почтальон, 3 декабря 2008 г.
 Маргус Микомяги . Элмо Нюганен: Людей не следует обманывать . Маалехт, 11 июня 2009 г.
 Тит Дымоход . Человек из Йыхви создал свой идеальный театр в старом городе Таллинна . Северное побережье, 23 февраля 2012 г.
Кавалеры ордена Белой звезды 3-го класса
Выпускники Эстонской академии музыки и театра
Театральные режиссёры Эстонии
Актёры Эстонии